Berkeliumfluorid steht für mehrere chemische Verbindungen zwischen Berkelium und Fluor:

 Berkelium(III)-fluorid, BkF3
 Berkelium(IV)-fluorid, BkF4